Alexander Lucas kan syfta på

 Alexander Lukas – en tecknad Disneyfigur skapad av Carl Barks
 Alexander Lucas (päronsort) – en päronsort
 Alexander Lucas (musikgrupp)